El Mirador hace referencia a varios artículos:

Lugares
 El Mirador (Argentina), localidad en el departamento Rivadavia, provincia de Mendoza.

En México
 El Mirador (Huixquilucan), colonia popular de la localidad de San Cristóbal Texcalucan;
 El Mirador (cerro), en la ciudad de Tlapa de Comonfort.

En España
 El Mirador (estadio), ya desaparecido, en la ciudad de Algeciras.

Historia
 El Mirador (ciudad maya), ciudad del preclásico tardío en El Petén, Guatemala;
 El Mirador (sitio arqueológico), en el volcán Nevado de Toluca, México.

Medios de comunicación
 El Mirador (semanario), de literatura, arte y política, fundado en Barcelona;
 El Mirador (programa de televisión), de Televisión Nacional de Chile, emitido entre 1991 y 2003.

Además
 Mirador